Messier 17 (M17), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
 M-17 (Bosnië en Herzegovina)
 M17 (Oekraïne)
 Een voormalige verkeersweg:
 M17 (Joegoslavië)